Garden Bridge (englisch für Gartenbrücke) ist der Name folgender Brücken:

 Garden Bridge (Inveraray) in Schottland
 Garden Bridge (London) in England
 Garden Bridge, historischer Name der Waibaidu-Brücke in Shanghai, China
Siehe auch:
 Seegartenbrücke